Манне́лли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Маннелли, Луиджи (1939—2017) — итальянский ватерполист.
 Маннелли, Маурицио (1930—2014) — итальянский ватерполист.
 Маннелли, Пьетро (1896—?) — итальянский военнослужащий, бригадефюрер СС.
 Маннелли, Сезар (1897—1936) — американский регбист, олимпийский чемпион 1924 года.